Nemere:
 Munții Nemira

 István Nemere
 Zoltán Nemere

Toponime maghiare
Nume de familie ungurești